Sinan bezeichnet:

 Sinan (~1490–1588), osmanischer Architekt

 Sinan (Name), Personen dieses Vor- oder Familiennamens

 Sinan Pascha, Personen mit diesem Namen bzw. Titel

Sinan bezeichnet als geografische Objekte:
 Sinan (Tongren), einen Kreis (思南县) im Regierungsbezirk Tongren der chinesischen Provinz Guizhou
 Sinan-gun, einen Landkreis in der Provinz Jeollanam-do in Südkorea